Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van 1971 was de 5e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 20, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Negen landen namen deel aan dit toernooi dat van 1 tot en met 25 maart in Paraguay werd gespeeld. Alle wedstrijden vonden plaats in de hoofdstad Asunción. Paraguay werd voor de eerste keer winnaar.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finale

Finale

Paraguay werd, ondanks het gelijke spel, kampioen. Ze werden kampioen vanwege het betere doelsaldo in de halve finale.

Voetbal in 1971
Voetbal in Paraguay
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Paraguay